Раствор:
 Раствор — общее понятие.
 Раствор — лекарственная форма.
 Раствор строительный.
 Раствор — угол раскрытия циркуля или чего-либо.

См. также
 Растворы (значения)